Starzel kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Starzel (Neckar) – vattendrag, Baden-Württemberg, 
 Starzel (Prim) – vattendrag, Baden-Württemberg,